Кульвец, Абрахам (1509/1510 — 1545) — деятель Реформации, теолог, педагог, доктор права.
 Кульвец, Павел Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, профессор, доктор экономических наук. 
 Кульвец, Юзеф (н.д. — после 1793) — генерал-майор армии Великого княжества Литовского, камергер короля Станислава Августа, масон.
 Кульвец, Казимир (1871—1943) — польский натуралист, исследователь, педагог.